Walcott heißen die Orte

 Walcott (Arkansas)
 Walcott (Iowa)
 Walcott (Lincolnshire)
 Walcott (Norfolk)
 Walcott (North Dakota)
 Walcott (Wyoming)

Walcott ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Walcott (1850–1927), US-amerikanischer Paläontologe
 Clyde Walcott (1926–2006), barbadischer Cricketspieler
 Collin Walcott (1945–1984), US-amerikanischer Perkussionist und Sitarspieler
 Derek Walcott (1930–2017), karibischer Dichter, Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger
 Dorothy Walcott Weeks (1893–1990), US-amerikanische Mathematikerin, Physikerin und Hochschullehrerin
 Frederic C. Walcott (1869–1949), US-amerikanischer Politiker
 Gregory Walcott (1928–2015), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Henry Pickering Walcott (1838–1932), US-amerikanischer Arzt und Gesundheitsfunktionär
 Jennifer Walcott (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Jersey Joe Walcott (1914–1994), barbadischer Boxer
 Joe Walcott (1873–1935), barbadischer Boxer
 Keshorn Walcott (* 1993), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago
 Revée Walcott-Nolan (* 1995), britische Leichtathletin
 Theo Walcott (* 1989), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Charles Doolittle Walcott Medal der National Academy of Sciences, Auszeichnung in Paläontologie des Kambriums und Präkambriums
 Walcott Bay, Bucht an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Walcott-Firnfeld, Firnfeld in der Ross Dependency, Antarktika
 Walcott-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Walcott Lake, See im Viktorialand, Antarktika
 Walcott North Stream, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Walcott Peak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Walcott South Stream, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Kap Walcott, Kap an der Wilkins-Küste, Palmerland, Antarktika
 Mount Walcott, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika